Le Floyd L. Maines Veterans Memorial Arena est un aréna d'une capacité de  sièges à multi-niveaux situé à Binghamton, dans l'État de New York.

Il fut complété en 1973. Il est le domicile de l'équipe professionnelle de hockey sur glace des Black Bears de Binghamton de la Ligue fédérale de hockey.

Liens externes 
  Site officiel du Floyd L. Maines Veterans Memorial Arena
  Site officiel des Devils de Binghamton

Équipement sportif achevé en 1973
Patinoire de hockey dans l'État de New York
Aréna de la Ligue américaine de hockey
Stade portant le nom d'une personnalité
Sport à Binghamton
Devils de Binghamton
Senators de Binghamton